Hagesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hagesjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (30,2 ha)
Hagesjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (17,1 ha)
Hagesjön, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (51,8 ha)

Se även
Hagasjön
Hagsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn